Die 8. Badminton-Weltmeisterschaft fand 1993 in Birmingham, England in der National Indoor Arena statt. Folgend die Ergebnisse im Damendoppel.

Qualifikation 
  Sandra Beißel/Nicole Grether –  Elżbieta Grzybek/Beata Syta: w.o.
  Ladawan Mulasartsatorn/Piyathip Sansaniyakulvilai –  Emilia Dimitrova/Diana Koleva: 15:3, 15:8

Vorrunde

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Endrunde

Weblinks 
 BWF Resultate

1993 Damendoppel
Weltmeisterschaft 1993/Damendoppel
Weltmeisterschaft 1993
Weltmeisterschaft 1993